Чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом многоборье 1889 года — первый в истории (неофициальный, так как ИСУ был основан в 1892 году) чемпионат мира по конькобежному спорту, который прошёл с 8 по 9 января в Амстердаме, Нидерланды. В соревнованиях принял участие 21 спортсмен из 4 стран.

По правилам этого соревнования для завоевания звания чемпиона требовалось победить на всех трёх дистанциях: ½ мили, 1 миля и 2 мили. Российский спортсмен Александр Паншин победил на двух «коротких» дистанциях, а на дистанции в 2 мили занял второе место, поэтому титул ему присуждён не был.

Итоговая таблица  

* с падением 
сход = сошел с дистанции
НФ = не финишировал
НФ1 = не финишировал на 1й дистанции
НФ3 = не финишировал на 3й дистанции 
НС2 = не стартовал на 2й дистанции
НС3 = не стартовал на 3й дистанции

Ссылки 
 Результаты на SchaatsStatistieken.nl
 Результаты на Speedskatingnews.info

Международные соревнования по конькобежному спорту в Нидерландах
Чемпионаты мира в Нидерландах
Январь 1889 года
Международные спортивные соревнования в Амстердаме
Спорт в Нидерландах в 1889 году
Чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом многоборье (мужчины)